ugar, a nyomásos rendszerben a szántóföldek pihentetésre szánt, bevetetlen része
Ugar, település Szlovákia Szinnai járásában
Ugar, folyó Bosznia-Hercegovinában